Rim, glavni grad Italije
 Rim (pokrajina), pokrajina u Laciju, u Italiji
 uobičajeni naziv za Rimsko Kraljevstvo, Rimsku Republiku ili Rimsko Carstvo

Naselja u Hrvatskoj:
 Rim (Buzet), gradsko naselje Buzeta, u Istri
 Rim (Vrbovsko) gradsko naselje Vrbovskog, u Gorskom kotaru

Naselja u Mađarskoj:
 Rim (Bajska mikroregija, Mađarska), naselje u Bajskoj mikroregiji u Bačko-kiškunskoj županiji

Naselja u Sloveniji:
 Rim (Črnomelj), naselje u općini Črnomelj